Трижды Ана () — мексиканская 123-серийная мелодрама с элементами драмы 2016 года производства Televisa, являющиеся адаптацией телесериала Узы любви. Трёхкратный лауреат премии TVyNovelas. Телесериал противопоказан к просмотру детям, младше 14 лет.

Сюжет 
Ана Лусия, Ана Летисия и Ана Лаура - тройняшки. Когда девочки были маленькие, произошел несчастный случай, в результате которого они потеряли родителей, а Ана Лусия пропала без вести. Донья Эрнестина, бабушка тройняшек, посвятила всю свою жизнь поискам Аны Лусии.

Создатели телесериала

В ролях 
 Angelique Boyer — Ana Lucía Hernández / Ana Leticia Álvarez del Castillo Rivadeneira / Ana Laura Álvarez del Castillo Rivadeneira
 Себастьян Рульи — Santiago García / Marcelo Salvaterra David Zepeda — Ramiro Fuentes Susana Dosamantes — Ernestina Rivadeneira Blanca Guerra — Soledad Hernández Pedro Moreno — Iñaki Nájera Ramiro Fumazoni — Mariano Álvarez del Castillo Эрик дель Кастильо — Evaristo Guerra Ана Берта Эспин — Remedios García Olivia Bucio — Nerina Lazcano Vda. de Padilla Лус Мария Херес — Julieta de Escárcega Летисия Пердигон — Doña Chana Nuria Bages — Leonor Muñoz Laisha Wilkins — Jennifer Corbalán Моника Санчес — Viridiana Betancourt Отто Сирго — Rodrigo Casasola Карлос де ла Мота — Valentín Padilla Lazcano Антонио Медельин — Isidro Sánchez Роберто Бальестерос — Tadeo Nájera Sachi Tamashiro — Maribel Alfaro Alfredo Gatica — Orlando Navarro Alan Slim — Javier Nájera Альфонсо Итурральде — Bernardo Eddy Vilard — Daniel Hinojosa Лусеро Ландер — Miranda Арсенио Кампос — Sandro Escárcega Rolando Brito — Edmundo Fuentes Fabián Pizzorno — Facundo Salvaterra Рауль Маганья — Ignacio Álvarez del Castillo Ricardo Barona — Alfredo Jackie Sauza — Lourdes Rivadeneira de Álvarez del Castillo Nataly Umaña — Gina Vanessa Angers — Valeria Maru Dueñas — Cecilia Anahí Fraser — Claudia Арчи Лафранко — Samuel Adriana Ahumada — Susy Ricardo Kleinbaum — Aníbal Ortiz José Montini — «El Curvas»''

Награды и премии

TVyNovelas (3 из 11)  
Победу одержали:
 лучшими актёрами признаны Анхелике Бойер и Себастьян Рульи.
 Пабло Альборан получил премию за лучшую песню к заставке.

Примечания

Ссылки 
 Подробная информация.
 Главные героини-близняшки телесериалов Узы любви и Трижды Ана.

Телесериалы Мексики 2016 года
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Телесериалы по сценариям Лилианы Абуд
Экранизации произведений Кармен Даниэльс
Телесериалы на испанском языке